Высочанский — польская (), украинская и русская фамилии.

Известные носители 
 Высочанский, Виктор (род. 1939) — варшавский епископ Польско-католической церкви;
 Высочанский, Виктор Тимофеевич (1905—1988) — герой Социалистического труда.
 Высочанский, Иван Тимофеевич (1905—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Высочанский, Игорь Брониславович (род. 1968) — украинский футболист, тренер
 Высочанский, Николай Григорьевич (1874—1929) — генерал-майор царской армии, дядя К. Г. Паустовского. Расстрелян.

Примечания